LRQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Laurie River (Canada)